Das Damendoppel der Australian Open 1971 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Titelverteidiger waren Margaret Court und Judy Dalton. Das Finale bestritten Margaret Court und Evonne Goolagong gegen Joy Emerson und Lesley Hunt, das Court und Goolagong in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1971